Škoda Pick-up/Pickup – odmiana pick-up modelu Škoda Favorit oraz Škoda Felicia, produkowana w latach 1991–2001 w dwóch generacjach przez czeskie zakłady Škoda Auto.

Škoda Pick-up

Opis modelu 
Škoda Pick-up (typ 787) była dwuosobowym pojazdem dostawczym produkowanym przez firmę Škoda na bazie osobowego modelu Favorit w latach 1991–1995, tj. do wprowadzenia na rynek następcy na bazie Škody Felicii. 

W Škodzie Pick-up montowane były  silniki o mocy 43 kW (58 KM). Podzespoły takie jak silnik, skrzynia biegów, zawieszenie oraz hamulce pochodziły z modelu osobowego Favorit.
Pick-up dostępny był tylko w standardowej wersji wyposażenia – L.
Samochód można było nabyć z odsłoniętą powierzchnią ładunkową, plastikową nadbudówką lub z plandeką.

W 1993 r. model Pick-up poddano face liftingowi zmieniając wlot powietrza, klamki, kołpaki, kształt koła kierownicy, wygląd zestawu wskaźników, oraz kształt zagłówków. Dodano także kilka nowych kolorów lakieru, a we wnętrzu zastosowano materiały lepszej jakości. 

Pojemność bagażnika wynosi od 820 do 2380 litrów. Powstało 70 900 egzemplarzy.

Galeria

Dane techniczne

Škoda Pickup

Opis modelu 
Škoda Pickup (typ 797) była następcą modelu Pick-up (wytwarzanego na bazie Škody Favorit) i bazowała na osobowej Felicii.

Była wytwarzana jako 2–drzwiowy pick-up w czterech odmianach: z otwartą skrzynią, Midi, Hardtop-standard i Hardtop-plus.

Na bazie seryjnego Pickupa stworzono także rekreacyjny model nazwany Škoda Felicia Fun.

W latach 1995–2001 wyprodukowano łącznie 128 581 egzemplarzy (w tym 4016 Fun) Škody Pickup. Samochód sprzedawano także pod nazwą Volkswagen Caddy typ 9U. W latach 1998–2001 Pickup montowany był w zakładach spółki Volkswagen Poznań w Poznaniu.

Škoda Felicia Fun 
Škoda Felicia Fun (typ 796) powstała na bazie seryjnego Pickupa. Był to samochód rekreacyjny przeznaczony głównie dla młodych aktywnych ludzi.

Innowacją w Felicii Fun było wprowadzenie ruchomej tylnej ściany kabiny oraz drugiego rzędu siedzeń. Dzięki temu ten model Felicii z dwumiejscowego pickupa mógł przeistaczać się w półotwarte auto rekreacyjne. W aucie zastosowano czterocylindrowe silniki benzynowe o pojemności 1.3 dm³ / 50 kW i 1.6 dm³ / 55 kW oraz silnik Diesla 1.9 dm³/47 kW.

Od 1996 do 2000 roku wyprodukowano 4016 egzemplarzy Škody Felicii Fun.

Galeria

Dane techniczne

Przypisy 

Pickupy
Samochody przednionapędowe
Pick-up
Samochody z lat 90.
Samochody z lat 2000–2009
Samochody dostawcze